Cirilo steht für:

 männlicher Vorname, siehe Kyrill #Cirilo, Vorname
 Islote Cirilo, unbewohnte Insel vor der Antarktischen Halbinsel

Siehe auch:
 Cirillo